Stanisław Komorowski – pisarz grodzki pomorski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
Stanisław Komorowski (ur. 1915, zm. 2004) – polski konserwator dzieł sztuki, malarz, fotografik
 Stanisław Komorowski (ur. 1917, zm. 2007) – polski geograf, specjalista w zakresie planowania przestrzennego i geografii ekonomicznej
 Stanisław Komorowski (ur. 1953, zm. 2010) – polski polityk, dyplomata, fizyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej